Мюллер () — прізвище німецького походження, в перекладі мірошник, млинар.

Персоналії 
 Аліна Мюллер — швейцарська хокеїстка.
 Альфред Мюллер-Армак (1901 —1978) — німецький економіст і політик.
 Ангело Мюллер (1892—1958) — німецький офіцер, генерал-лейтенант вермахту.
 Андреас Мюллер (1962) — німецький футболіст.
 Мюллер Андрій Христіанович — токар; заслужений машинобудівник України.
 Антон Мюллер (1914—2006) — німецький офіцер, майор вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям.
 Бруно Мюллер (1905—1960) —німецький юрист, оберштурмбаннфюрер СС. Співробітник СД і айнзацгруп.
 Володимир Миколайович Мюллер (1887—1979) — український і російський художник театру і кіно.
 Гайнріх Мюллер — австрійський футболіст і тренер.
 Гансі Мюллер — німецький футболіст.
 Генріх Мюллер (1820—1864) — німецький анатом.
 Генріх Мюллер (1900—?) — Шеф таємної державної поліції (IV управління РСХА) Німеччини (1939—1945). Группенфюрер СС і генерал-лейтенант поліції.
 Георг Еліс Мюллер — німецький філософ, один з перших експериментальних психологів.
 Герд Мюллер (1945—2021) — німецький футболіст.
 Герман Джозеф Мюллер — американський генетик, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини (1946)
 Герман Мюллер — рейхсканцлер Німеччини в 1920 і 1928–1930-роках.
 Герман Мюллер (Тургау) (1850—1927) — швейцарський ботанік, фізіолог рослин, енолог та виробник вина.
 Герта Мюллер (1953) — румунсько-німецька письменниця, лауреат Нобелівської премії 2009 року.
 Дітер Мюллер (1954) — німецький футболіст.
 Джон Мюллер (1966) — американський телевізійний журналіст.
 Джон Мюллер (1937) — американський політолог.
 Джонні Мюллер (1965) — німецький актор.
 Джонні Мюллер (1991) — південноафриканський професійний боксер.
 Йоганес Мюллер Аргауський (1828—1896) — швейцарський ботанік та міколог.
 Йоганн Гельфріх фон Мюллер (1746—1830) — німецький інженер та архітектор, винахідник «разнецевої машини».
 Йоганн Петер Мюллер (1801 — 1858) — німецький натураліст, один з основоположників сучасної фізіології, порівняльної анатомії та ембріології.
 Карл Йоганн Август Мюллер (1818—1899) — німецький натураліст.
 Карл Фрідріх Мюллер (1867 —1925) — атлет.
 Кароліна Катарина Мюллер (1964) — німецька співачка у стилях поп і диско (сценічне ім'я — C. C. Catch).
 Крістіан Мюллер (1938) — німецький футболіст, нападник.
 Марцель Мюллер (1988) — німецький хокеїст.
 Моріц Мюллер (1986) — німецький хокеїст.
 Мортен Мюллер (1828—1911) — норвезький художник-пейзажист XIX століття.
 Роберт Мюллер (нар. 1944) — директор ФБР, прокурор
 Роберт Мюллер (1980 —2009) — німецький хокеїст.
 Томас Мюллер (1989) — німецький футболіст, чемпіон світу у складі збірної Німеччини.
 Фердинанд Мюллер — (1825 —1896) — німецький натураліст, ботанік, географ XIX століття.
 Філіп Людвіг Статіус Мюллер (1725 —1776) — німецький зоолог.
 Фрідріх-Вільгельм Мюллер (1897 —1947) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал від інфантерії (1940) Вермахту.
 Чеслав Мюллер — архітектор.
 Мюллер — бразильський футболіст

Див. також 
 Міллер

Примітки 

Німецькі прізвища